Die Saison 2001/02 der Oberliga Nordrhein war die 24. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nordrhein und die achte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherten sich die Amateure des 1. FC Köln mit elf Punkten Vorsprung auf den Wuppertaler SV.

Die Abstiegsränge belegten Hamborn 07, die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf und der FC Wegberg-Beeck.

Aus der Mittelrheinliga stiegen der GFC Düren 09 und aus der Verbandsliga Niederrhein der 1. FC Union Solingen als jeweiliger Staffelsieger auf. Aus der Regionalliga Nord stiegen Fortuna Düsseldorf und der SC Fortuna Köln ab.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Oberliga Nordrhein 2001/02 bei f-archiv.de
 Oberliga Nordrhein 2001/02 bei fussballdaten.de
 Oberliga Nordrhein 2001/02 bei weltfussball.de

2001
Fußballsaison 2001/02